Тренер року в СРСР — нагорода, що присуджувалася найкращому наставнику чемпіонату СРСР з футболу у 1989—1991 роках. Організатором опитування був Комітет (із 1990-го — Державний) фізкультури та спорту України.

Опитування Держкомітету фізкультури та спорту України

1989 
 1. О. Романцев («Спартак»)
 2. Є. Кучеревський («Дніпро»)
 3. В. Лобановський («Динамо» К. + збірна СРСР)

1990 
 1. В. Лобановський («Динамо» К. + збірна СРСР)
 2. А. Бишовець («Динамо» М. + збірна СРСР)
 3. П. Садирін (ЦСКА М.)

1991 
 1. П. Садирін (ЦСКА М.)
 2. А. Бишовець (збірна СРСР)
 3. О. Романцев («Спартак»)

Історична довідка 
Характерною особливістю радянської системи індивідуальних футбольних нагород є те, що виключною увагою були наділені гравці, натомість наставників відзначали набагато рідше. Якщо опитування, що визначали провідного футболісту СРСР, почали регулярно проводитися з 1964 року, а спорадично організовувалися починаючи з 1926-го, то тренерський аналог плебісциту виник лише незадовго до розпаду Союзу.

Тренер року в СНД 

Тренер року в СНД — нагорода, що присуджувалася найкращому наставнику пострадянського простору у 1999—2000 роках київською радіостанцією «Ера». Голосування проводилося серед слухачів радіостанції.

1999 
 1. В. Лобановський («Динамо» К.)
 2. Ю. Сьомін («Локомотив»)
 3. О. Романцев («Спартак» + національна збірна Росії)

2000 
 1. В. Прокопенко («Шахтар»)
 2. О. Романцев («Спартак» + національна збірна Росії)
 3. В. Лобановський («Динамо» К. + національна збірна України)

Історична довідка 
Референдум, за підсумком якого окреслювалися провідні футбольні наставники СНД, також виник порівняно пізно й проіснував недовго. Конкурс не користувався великою увагою, й опісля 2000 року не зафіксовано спроб відновити його чи заснувати подібний.

Див. також 

 Футболіст року в СРСР
 Футболіст року в СНД
 Тренер сезону в Україні
 Спортивний тренер року в Україні

Джерела 
 Газета «Молодь України» за 2 квітня 2014 року, спецвпуск
 Газета «Український футбол» за 20 грудня 2016 року, № 89-90

Футбольні нагороди в СРСР